«Птицы над городом» — советская детская драма, снятая в 1974 году режиссёром Сергеем Никоненко. В главной роли — Михаил Глузский  (роль Букина в молодости исполнил его сын Андрей).

Сюжет 
Этот фильм повествует о пионерах 5-го класса, которые во время сбора макулатуры в груде утильсырья нашли машинописный сборник рассказов о войне «Атака». Будучи заинтересованы названием, один из ребят берёт сборник себе домой. После прочтения он одалживает рассказы своим друзьям, и, в итоге, они узнают, что автором является их сосед — фронтовик Александр Букин. Он борется за сохранение лесов, а в свободное время пишет о Великой Отечественной войне. Дальше он рассказывает ребятам то, что не было написано в его сборниках.

В ролях

Съёмки
Съёмки фильма проходили в городе Калуга.

Фестивали 
Фильм «Птицы над городом» был показан на Московском кинофестивале 27 июня 2011 года.

Примечания

Ссылки 
 «Птицы над городом» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 

Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы СССР 1974 года
Фильмы-драмы СССР
Военные фильмы СССР
Фильмы Сергея Никоненко
Фильмы с музыкой Эдуарда Артемьева
Фильмы о школе
Фильмы на русском языке
Чёрно-белые фильмы СССР
Дебютные фильмы кинорежиссёров